Kirchholzbach ist ein Gewässername:

 Kirchholzbach (Börlasbach), rechter Oberlauf des Börlasbachs (zur Unteren Argen) bei Diepholz, Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kirchholzbach (Orbach), rechter Zufluss des Orbachs (zur Orrot) nach der Ohrmühle, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg